Bernard Loiseau peut désigner :
 Bernard Loiseau (1951-2003), cuisinier français ;
 Bernard Loiseau (1926-2006), député français de Saône-et-Loire en 1992-1993.